

Musica 
 Voyager – gruppo musicale progressive metal australiano
 Voyager – gruppo musicale pop rock britannico
 Minimoog Voyager – sintetizzatore analogico
 Voyager – brano dei The Alan Parsons Project del 1978
 Voyager – album di Mike Oldfield del 1996
 Voyager – album dei Manilla Road del 2008
 Voyager – album di Momus del 1992
 Voyager – album dei 311 del 2019

Televisione 
 Star Trek: Voyager – serie televisiva 
 USS Voyager (NCC-74656) – astronave della serie televisiva Star Trek – Voyager
 Voyager – programma televisivo trasmesso sul canale Rai 2

Altro 
 Chrysler Voyager – automobile monovolume della Chrysler
 Programma Voyager – programma spaziale di lancio delle sonde Voyager 1 e Voyager 2
 Voyager – browser web per AmigaOS
 Il cerchio di pietre, La collina delle fate (Voyager) – romanzo di Diana Gabaldon del 1994 (diviso in due volumi nell'edizione italiana)
 Voyager – videogioco del 1989 per Amiga e Atari ST